Колісниківка — село в Україні, у Куп'янському районі Харківської області, підпорядковане Глушківській сільській раді. Населення — 476 чоловік.

Географія 
Село Колісниківка знаходиться на лівому березі Оскільського водосховища в місці впадання в нього річки Піщана. Вище за течією водосховища до села примикає село Глушківка, нижче за течією на відстані 1 км розташоване село Кругляківка, вище за течією річки Піщана на відстані 6 км розташоване село Піщане, за 1 км — колишнє село Бодрівка. Поруч із селом проходить залізниця, станції Скоросний і Сенькове.

Історія 
1420 року засноване як село Бодрівка.

З 1461 року називається Колісниківкою.

Під час організованого радянською владою Голодомору 1932—1933 років померло щонайменше 232 жителі села.

Відомі люди 
У селі народились:
 Микола Сядристий — мікромініатюрист, поет, філософ, спортсмен;
 Дмитро Лоза — Герой Радянського Союзу.

Примітки

Джерела 
 Сайт Куп'янської районної ради 

Села Харківської області
Населені пункти Куп'янського району